Jonas Ramus kan syfta på flera personer, bland andra:

* Jonas Ramus (1649-1718), norsk präst och historiker 
 Jonas Ramus (1718-1765), norsk jurist